Embrunais – antica provincia francese
 Embrunais – il circondario della città di Embrun
 Massiccio dell'Embrunais – sottosezione delle Alpi del Delfinato